Böhler ou Bholer est un patronyme germanique porté par : 

 Albert Böhler (1845-1899), industriel autrichien et fondateur de Böhler-Werke (aujourd'hui Böhler-Uddeholm AG) ;
 Eugen Böhler (1893-1977), économiste suisse ;
 Hans Böhler (1884-1961), peintre autrichien ;
 Sébastien Bohler (1950-), journaliste et écrivain français ;
 Stefanie Böhler (1981-), fondeuse allemande.

Autres 
Le Palais Böhler situé à Vienne.

Bohler
Patronyme germanique
Patronyme allemand